Cratippo di Atene, storico del IV secolo a.C.
Cratippo di Pergamo, filosofo peripatetico del I secolo a.C.